Mistrzostwa Europy Juniorek w Piłce Siatkowej 2002 odbyły się w Chorwacji w Zagrzebiu w dniach od 17 sierpnia do 25 sierpnia 2002 roku. Uczestniczyło w nich 12 drużyn. Po raz pierwszy w historii reprezentantki Polski zostały Mistrzyniami Europy Juniorek.

Faza grupowa

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o miejsca 1-4

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 

J
2002 w piłce siatkowej
2002 w Chorwacji